Хучитлан има више значења:

 Хучитлан (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хучитлан (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хучитлан (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Хучитлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хучитлан (Хучитлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику